Fondateur peut faire référence à :
 Un fondateur, le créateur, l'initiateur d'une organisation,
Fondateur, un personnage de Charmed,
Le Fondateur (Founding Father), une nouvelle d'Isaac Asimov parue en 1965,
Le Fondateur (The Founder), film américain de John Lee Hancock sorti en 2016.

Exemples